La sigla FDP puede referirse a:

 Freie Demokratische Partei, Partido Democrático Libre, partido político alemán.
 Freisinnig-Demokratische Partei ,Partido Radical Democrático Suizo, antiguo partido político suizo.
 FDP. Die Liberalen, partido político suizo, resultado de la fusión del FDP y LPS.
 Fuerza Democrática Popular, antiguo partido político venezolano.
 Hijos de la Divina Providencia, comunidad religiosa conocida como Don Orione.
 Productos de degradación del fibrinógeno.

Además:
 F.D.P., Fixed Dose Procedure, un método para cuantificar la letalidad de una sustancia tóxica.
 f.d.p., factor de potencia en electricidad.
 f.d.p., función de densidad de probabilidad.